Capricornus kan syfta på:

 Capricornus Lake – en sjö i Kanada
 Capricornus – en astronomisk stjärnbild, se Stenbocken (stjärnbild)
 Capricornus – ett astrologiskt stjärntecken, se Stenbocken (stjärntecken)